Stanmore (wijk), een wijk in Groot-Londen
Stanmore (metrostation), een station van de metro van Londen